Francja:
 Bult – miejscowość

Osoby:
 Marga Bult – holenderska piosenkarka
 Mark Bult – holenderski piłkarz ręczny

Zobacz też:
 Südstadt-Bult